Konfiguration steht für:
 Konfiguration (Erzähltheorie), der Plot in der Literaturwissenschaft 
 Konfiguration (Mechanik), die Abbildung eines materiellen Körpers in der Kontinuumsmechanik
 Konfiguration (Chemie), die modellierte räumliche Anordnung von Atomen eines Moleküls in der Stereochemie
 Elektronenkonfiguration, die Verteilung der Elektronen in der Elektronenhülle eines Atoms
 Konfiguration (Computer), der Aufbau und der Einstellungen (Optionen) beim Bau von  Computern und der Administration von Software
 Konfiguration (Luftfahrt), beim Flugzeug die Stellung der Landeklappen, des Fahrwerkes und der Störklappen (z. B. Landekonfiguration; Reiseflugkonfiguration)

Siehe auch:

 Figuration
 Produktkonfiguration